Rufname steht für:

 bei mehreren Vornamen derjenige, mit dem die Person im Alltag angesprochen wird, siehe Rufname (Deutschland)
 einen vollen Personennamen aus nur einem Namen (aber oft mit deskriptiven Zusätzen), Einzelname, siehe Mononym 
 die Individualnamen-Unterscheidung zum Familiennamen, der Vorname
 die Ansprache einer Person in intimen Kreis, der Kosename
 eine willkürlich eingebürgerte Ansprache einer Person, der Spitzname
 ein selbstgewählter öffentlicher Name, siehe Pseudonym
 eine Identifizierung einer Funkstelle im Sprechfunkbetrieb, siehe Funkrufname

Siehe auch:
 Übername